Не следует путать с маршалом Гувион Сен-Сиром.

Клод Карра-Сен-Сир ( или ; 1760—1834) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1803 год), барон (1808 год), граф (1814 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Родился в семье берейтора Жана Карра де Во и Сен-Сира (; 1712—1786) и его супруги Мари Мери (). В 1774 году семья молодого Клода, желая содействовать его вступлению на военную службу до достижения необходимого возраста, записала его в качестве офицера в пехотный полк Бурбонне под именем Жана Франсуа, родившегося 27 декабря 1756 года, с указанием имени и даты рождения одного из его умерших старших братьев. Первый боевой опыт получил, когда в составе полка отправился в Северную Америку и принял участие в войне за независимость Соединённых Штатов. Дослужился до лейтенанта. В 1784 году возвратился во Францию. Служил на различных штабных должностях следующие несколько лет. В марте 1792 года он получил пенсию и ушёл из армии из-за проблем со здоровьем.

Но Франция нуждалась в хороших солдатах, и в январе 1793 года он присоединился ко 2-му батальону волонтёров Роны и Луары. 3 августа 1793 года стал адъютантом генерала Обера-Дюбайе. Служил в Армии Бреста. Участвовал в боевых операциях против роялистов в Вандее. В начале 1796 года был отозван в Париж и причислен к Военному министерству. 19 февраля 1796 года вместе с генералом Обером-Дюбайе был направлен с дипломатической миссией в Турцию, выполнял функции первого секретаря французского посольства в этой стране. 17 октября получил новое назначение, и стал генеральным консулом в Валахии. После смерти 17 декабря 1797 года генерала Обера-Дюбайе занял пост временного поверенного в делах Франции в Турции, и оставался в этой должности до лета 1798 года, когда вернулся во Францию с вдовой генерала.

25 февраля 1799 года присоединился к Итальянской армии, и вскоре в одном из боёв был ранен ядром в бедро.

1 ноября 1799 года женился в Нёйи-сюр-Сен на Арманде Пушо де Сульер (; 1771—1845), вдове генерала Обера-Дюбайе. Затем был назначен в комиссию, призванную проверить институт ветеранов.

14 мая 1800 года возглавил 2-ю бригаду дивизии генерала Моннье в Резервной армии. С 30 мая исполнял функции коменданта Ивреи. 12 июня присоединился к главным силам, и 14 июня отличился в сражении при Маренго. В июле возглавил 3-ю дивизию Итальянской армии и сразился с австрийцами на берегах Магры. В декабре сражался при Ареццо и 25 декабря при Поццоло. 15 марта 1801 года возглавил бригаду в пехотной дивизии генерала Сульта Южного наблюдательного корпуса.

22 сентября 1802 года возглавил пехоту 1-го военного округа в Париже. 27 августа 1803 года был произведён Наполеоном в дивизионные генералы, и через три дня возглавил пехотную дивизию в Байонне. Затем отвечал за оборону побережья Гравлин.

В 1806 году присоединился к Великой Армии, и принял участие в Польской кампании 1807 года. 13 декабря 1806 года был назначен губернатором Магдебурга. 24 февраля 1807 года стал командиром 2-й пехотной дивизии 4-го армейского корпуса. Отличился в сражении при Гейльсберге.

Продолжая командовать всё той же дивизией, которая теперь входила в 4-й армейский корпус маршала Массены Армии Германии, участвовал в Австрийской кампании 1809 года. Блестяще проявил себя при Асперне и Ваграме. 30 июля 1809 года оставил пост командира дивизии, и стал губернатором Дрездена. 1 января 1810 года возглавил 1-ю пехотную дивизию Армии Далмации. С 26 декабря 1810 года выполнял функции губернатора Гамбурга, и одновременно командующего 32-м военным округом.

С 18 января по 9 марта 1813 года возглавлял 1-ю дивизию наблюдательного корпуса Эльбы, жёстко подавил в Гамбурге мятеж жителей и приказал казнить зачинщиков. При приближении к Гамбургу русско-немецкого отряда полковника Теттенборна в 10 000 человек, вынужден был, имея в своём распоряжении только 3000 солдат, эвакуировать 12 марта город. 21 марта он и его люди был разбиты и вынуждены отступить за Везер. Наполеон был разочарован его действиями, но, тем не менее, 30 марта Карра-Сен-Сир был назначен командиром пехотной дивизии 1-го армейского корпуса Вандама. В октябре оборонял реку Эмс. 25 декабря возглавил 3-ю пехотную дивизию в том же корпусе. С февраля 1814 года занимал пост коменданта Валансьена и Конде.

После возвращения Бурбонов был назначен 27 июля 1814 года губернатором Гвианы. Однако, когда Наполеон вернулся из ссылки в 1815 году, Карра-Сен-Сир всё ещё находился во Франции. Тем не менее, он не принимал активного участия в «Ста днях». Оставался в должности губернатора Гвианы до 1819 года. В 1824 году вышел в отставку.

Воинские звания 
 Капитан (1785 год);
 Командир батальона штаба (11 марта 1795 года);
 Полковник штаба (13 июня 1795 года);
 Бригадный генерал (9 октября 1795 года);
 Дивизионный генерал (27 августа 1803 года).

Титулы 

 Барон Карра-Сен-Сир и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 11 августа 1808 года в Нанте);
 Граф Карра-Сен-Сир (; 1814 год).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (11 июля 1807 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (1814 год)

Примечания

Литература 
 
  
 « Claude Carra-Saint-Cyr », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.
 Jean Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1999 (ISBN 2-213-60485-1), p. 392.
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion d'honneur : biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, vol. 3, Bureau de l'administration, 1844.
 Comte de Fazi du Bayet: Les Généraux Aubert du Bayet, Carra de Saint-Cyr et Charpentier. Correspondances et notices biographiques 1757-1834. Paris, Champion, 1902.

Ссылки 
 Биография на английском

Родившиеся в Лионе
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Бароны Империи (Франция)
Участники сражения при Гейльсберге
Губернаторы Французской Гвианы